Аугуст Дил (; 4. јануар 1976) немачки је глумац. Међународној публици је најпознатији по улогама у филмовима Проклетници и Солт.

Филмографија 

|-
| 1998. ||  || -{23}- || || 
|-
| 1999. || || -{Die Braut}- || || 
|-
| 2000. || || -{Kalt ist der Abendhauch}- || || 
|-
| 2002. || || -{Tattoo}- || || 
|-
| 2003. || || -{Love the Hard Way}- || || 
|-
| 2003. || || -{Distant Lights}- || || 
|-
| 2003. || || -{Anatomy 2}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Birch-Tree Meadow}- || || 
|-
| 2004. || || -{Love in Thoughts}- || || 
|-
| 2004. || || -{Mouth to Mouth}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Ninth Day}- || || 
|-
| 2006. || || -{I Am the Other Woman}- || || 
|-
| 2006. || || -{Nothing But Ghosts}- || || 
|-
| 2006. || || -{Slumming}- || || 
|-
| 2007. || || -{The Counterfeiters}- || Бургер|| 
|-
| 2007. || || -{Head Under Water}- || || 
|-
| 2008. || || -{Dr. Alemán}- || || 
|-
| 2008. || || -{Mr. Kuka's Advice}- || || 
|-
| 2008. || || -{A Woman in Berlin}- || || 
|-
| 2008. || || -{Buddenbrooks}- || || 
|-
| 2009. || Проклетници || -{Inglourious Basterds}- || мајор Дитер Хелштром || 
|-
| 2010. || Солт || -{Salt}- || Мајк Краус || 
|-
| 2010. || || -{The Coming Days}- || || 
|-
| 2011. || || -{If Not Us, Who?}- || || 
|-
| 2012. || || -{Confession of a Child of the Century}- || || 
|-
| 2013. || || -{Night Train to Lisbon}- || || 
|-
| 2013. || || -{Layla Fourie}- || || 
|-
| 2013. || || -{Frau Ella}- || || 
|-
| 2013. || || -{The Husband}- || || 
|-
| 2015. || || -{En mai, fais ce qu'il te plait}- || || 
|-
| 2015. || || -{Dirk Ohm - Illusjonisten som forsvant}- || || 
|-
| 2016. || || -{Close to the Enemy}- || || 
|-
| 2016. || || -{Dark Inclusion}- || || 
|-
| 2016. || Савезници || -{Allied}- || Хобар|| 
|-
| 2017. || || -{The Young Karl Marx}- || || 
|-
| 2017. || || -{Radegund}- || || 
|-
| 2019. || Украдени живот || -{A Hidden Life}- || Франц Јегерштетер || 
|-
| 2021. || The King's Man: Почетак || -{The King's Man}- || Владимир Лењин || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

 

Рођени 1976.
Немачки глумци
Берлинци